Allersing ist der Ortsname von

 Allersing (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Allersing (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern